Rumunjska:
 Brazii (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Brazii (Ialomiţa, Rumunjska), naselje u županiji Ialomiţa